Учали́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Учалинский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — город Учалы.

География 
Район расположен в северной части Башкирского Зауралья, граничит с Белорецким и Абзелиловским районами Республики Башкортостан, на северо-западе и северо-востоке с Верхнеуральским, Саткинским, Уйским, Чебаркульским муниципальными районами, Златоустовским и Миасским городскими округами Челябинской области. Территорию района пересекают железная дорога Миасс — Учалы — Межозёрный и автомобильные дороги Белорецк — Учалы — Миасс, Учалы — Ахуново — Карагайский.

Климат умеренно континентальный. На его формирование существенное влияние оказывают закрытость с запада Уральским хребтом и открытость с востока и севера, способствующая проникновению холодных арктических масс. Климат и состояние погоды в районе резко отличается от основной территории Башкортостана, является по сути западной периферией Западно-Сибирского климатического региона.
Метеорологическая станция находится в селе Учалы.

История 
Из-за произвола уездных чиновников, разграбления и присвоения вотчинных земель в 1662—1664, 1681—1684, 1704—1711, 1735—1740, 1755—1756 годах происходила борьба местного населения за свои права. Предводителями были Бепеня Торопбердин, Алдар Исекеев, Юсуп Арыков, Кильмяк Нурушев, Акай Кусюмов. В 1773—1775 гг. значительная часть населения участвовала в Крестьянской войне под руководством Емельяна Пугачева.

До 1919 года территория района входила в состав Верхнеуральского и Троицкого уездов Оренбургской губернии, 23.03.1919 г. вошла в состав первой национальной автономии России — Башкирской АССР.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 72,16 тыс. чел.
 2035 — 71,49 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Учалы) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 64,3 %, русские — 18,2 %, татары — 15,9 %, лица других национальностей — 1,6 %.

Административное деление 
В Учалинский район как административно-территориальную единицу республики входит 1 город районного значения и 18 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 19 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 18 сельских поселений.

Населённые пункты 
В районе 88 населённых пунктов.

Экономика 
Район промышленно-сельскохозяйственный. Площадь сельскохозяйственных угодий — 196,2 тыс. га (43,5 % территории района), в том числе пашни — 87,3 тыс. га, сенокосов — 3,5 тыс. га, пастбищ — 75,3 тыс. га. В лесостепной части развито зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство, коневодство, тонкорунное овцеводство, в горно-лесной — мясо-молочное скотоводство, грубошерстное овцеводство.

Образование 
В районе 65 общеобразовательных школ, в том числе 20 средних, 33 массовые библиотеки, 63 клубных учреждения, 5 сельских участковых больниц. Издаются газеты на башкирском и русском языках «Яйыҡ» и «Учалинская газета» (ранее «Серп и молот»).

Побратимы 
Города-побратимы — это города, с которыми заключены соглашения о побратимских отношениях. 
 , , Шадринск — с 7 июня 2013 года

См. также 
 Список всех населённых пунктов Учалинского района

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт